La Vérendrye est un nom qui désigne à la fois le patronyme familial
de plusieurs personnalités de la Nouvelle-France ainsi que des toponymes au Canada.

Patronymes 
 Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye, (1685-1749), Canadien-français, lieutenant dans le régiment de Carignan-Salières et explorateur. Père de six enfants dont quatre fils : 
 Jean Baptiste Gaultier de La Vérendrye, (1713-1736), explorateur ; 
 Pierre Gaultier de La Vérendrye, (1714-1755), officier et explorateur ;
 François Gaultier de La Vérendrye, (1715-1794), explorateur et militaire ;
 Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye, (1717-1761), explorateur, négociant et militaire.

Toponymes 
 Canton de La Vérendrye au Québec.
 La Vérendrye, circonscription électorale du Manitoba.
 Parc provincial La Vérendrye, province de l'Ontario, Canada.
 Réserve faunique La Vérendrye, territoire de protection de la faune au Québec.
 Site de La Vérendrye dans le Dakota du Sud.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme